Санта-Крус-де-ла-Сьерра () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Трухильо.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Информация про муниципалитет на сайте провинциального совета провинции Касерес

Города Касереса
Муниципалитеты Касереса